L'USS Whipple peut faire référence à trois navires de l'United States Navy, nommé d'après le commodore Abraham Whipple : 

 l', un destroyer-torpilleurs de la classe Truxtun lancé en 1903 et démoli en 1956 ;
 l', un destroyer de la classe Clemson lancé en 1920 et démoli en 1947 ;
 l', un destroyer d'escorte de la classe Knox lancé en 1968, redésigné en frégate en 1975 et vendu au Mexique en 2002.

Whipple